Arthur Fitzwilliam Tait – amerykański artysta
 Charles Tait – amerykański polityk
 James Tait – angielski historyk
 Michael Tait – amerykański muzyk
 Shaun Tait – australijski krykiecista